Acelum ist:

 eine antike Stadt in Norditalien, das heutige Asolo
 ein auf diese Stadt zurückgehendes Titularbistum der römisch-katholischen Kirche, siehe Titularbistum Acelum